Марк Цейоній () — преномен і номен імені діячів Стародавнього Риму часів Римської імперії з роду нобілів Цейоніїв.
 Марк Цейоній Сільван — консул 156 року;
 Марк Цейоній Вар — міський префект Риму 284—285 років;
 Марк Цейоній Прокул — консул-суффект 289 року;
 Марк Цейоній Юліан Каменій — міський префект Риму 333—334 років.